Il doppio del torneo di tennis Prague Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Martin Damm e David Rikl che hanno battuto in finale Johan Carlsson e Nicklas Kroon 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Martin Damm /  David Rikl (Campioni)
 Josef Čihák /  Richard Vogel (quarti di finale)

 T. J. Middleton /  Ted Scherman (semifinali)
 Nils Holm /  Murphy Jensen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Prague Challenger 1992